Saint-Astier (Dordonha)
 Saint-Astier (Lot-et-Garonne)